In 1915 werd het 24ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. Racing Club werd kampioen. 

De competities van de AAF en de FAF fuseerden tot één grote competitie.

Eindstand

Finale

Externe link 
 Argentinië 1915 door Osvaldo José Gorgazzi op RSSSF

Competitievoetbal 1914/15
Argentijns voetbalseizoen